Крей — місто у Франції 
 Солвейг Крей — норвезький морський офіцер